Nantong Zhiyun Football Club é um clube de futebol chinês, sediado na cidade de Nantong, a leste da China, que atualmente disputa a Segunda Divisão Nacional do Futebol Chinês (Jia League). Com promoção já garantida para a Super Liga Chinesa, Nantong Zhiyun Football Club irá disputar a 1ª Liga Chinesa na época 2023.

Clubes de futebol da China